Павел Кольцов:
* Кольцов, Павел Фёдорович (1910—2011) — Герой Советского Союза.
 Кольцов, Павел Владимирович (род. 1982) — латвийский футболист.

См. также 
 Павел Кольцов — главный персонаж фильма «Адъютант его превосходительства».